Le nom commun de Mississippi vient de l'ojibwé misi-ziibi qui signifie « grand fleuve » ou « grande rivière » ou « grand ruisseau » dans cette langue amérindienne.

Le nom propre Mississippi (ou la forme désuète Mississipi) peut désigner :

Toponyme

Mississippi, fleuve  traversant du nord au sud une grande partie des États-Unis et se jetant dans le golfe du Mexique au travers du delta du Mississippi.

Ce  fleuve a donné son nom au :
 Mississippi, État du sud,
 Mississippi Delta, région du nord-ouest de cet État,
 Territoire du Mississippi, ancien territoire organisé de 1798 à 1817, couvrant les actuels États du Mississippi et de l'Alabama,
 Comté de Mississippi, dans l'État de l'Arkansas,
 Comté de Mississippi, dans l'État du Missouri.
 .

La rivière Mississippi, un affluent de la rive droite de la rivière des Outaouais dans la province de l’Ontario. 
 Rivière Mississipi, affluent de la rivière York coulant dans le territoire non organisé de Rivière-Saint-Jean, au Québec.
 Rivière Mississippi Ouest, affluent de la rivière Mississippi, au Québec.

Arts et culture 
 La Sirène du Mississipi, film de François Truffaut ;
 Le Pont sur le Mississipi et En remontant le Mississipi, deux albums de la série de bande dessinée Lucky Luke ;
 Mississippi, comédie musicale de 1935 de Wesley Ruggles et A. Edward Sutherland ;
 Mississippi Burning, film de 1988 d'Alan Parker.

Chansons 
 Mississippi, chanson de Bob Dylan, sortie en 2001.

Autres 
 Civilisation du Mississippi, civilisation amérindienne, rattachée à la culture des Mound Builders,
 Compagnie du Mississippi, ancienne compagnie achetée par John Law,
 Mississippi, jeu d'adresse populaire.
 Mississippi John Hurt, musicien de blues

Notes et références 

Homonymie de toponyme